Neusand ist ein Ortsname:

 Neusand (Willstätt), Dorf im Gemeindeteil Sand von Willstätt, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Neusand oder Sandberg, deutsche Namen des Stadtteils Nowa Karczma (Wrocław) (Neusand oder Sandberg), kreisfreies Breslau, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Sand